Abbatini är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antonio Maria Abbatini
 Guido Ubaldo Abbatini

Italienska efternamn